geografie
Sant'Abbondio (Zwitserland), gemeente in kanton Ticino
Sant'Abbondio (Italië), gemeente in provincie Como
Basiliek van Sant'Abbondio. kerk in bovengenoemde provincie
Serra Sant'Abbondio, gemeente in de Italiaanse regio Marche
religie
Abundius, katholieke heilige